Термин Superstar (); Super Star, Superstars) может означать:

Видеоигры 
 WWF Superstars — видеоигра в жанре аркада (1989).
 WWF Superstars — портативная версия (1991).
 WWF Superstars 2 — видеоигра в жанре аркада (1992)
 Kirby Super Star — видеоигра в жанре платформер (1996).

Музыка 
 Superstar — шотландская музыкальная группа.

Альбомы 
 Superstar — студийный альбом S.H.E (2003).
 Superstar — студийный альбом Wizkid (2011).
 Superstar — студийный альбом Кэролайн Роуз (2020).
 The Superstars — студийный альбом Stars on 45 (1982).
 Süperstar ’83 — студийный альбом Ажды Пеккан (1983).

Песни 
 «Superstar» — песня Делейни и Бонни (1969), больше известна в исполнении The Carpenters.
 «Superstar» — песня из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» (1970).
 «Superstar» — песня Кристин Милтон (2002).
 «Superstar» — песня Джейд Макрае (2005).
 «Superstar» — песня Сибель Тюзюн (2006).
 «Superstar» — песня Лупе Фиаско (2007).
 «Superstar» — песня Dong Bang Shin Ki (2011).
 «Superstar» — песня Мадонны (2012).
 «Superstar» — песня Светланы Лободы (2018).
 «Superstar» — песня Марины Диамандис (2019).
 «Superstar (Remember How You Got Where You Are)» — песня The Temptations (1971).
 «(Rock) Superstar» — песня Cypress Hill (2000).

Телевидение 
 SuperStar KZ — казахстанское реалити-шоу, основанное на британском шоу Pop Idol.

Разное 
 Superstars Series — европейский чемпионат по кузовным автогонкам.

См. также 
 Суперзвезда (значения)